American Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 American Creek (Crooked Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Bethel)
 American Creek (Eureka Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 American Creek (Fish Lake), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 American Creek (Iditarod River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Bethel)
 American Creek (Innoko River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 American Creek (Lake Coville), Fluss im Bundesstaat Alaska (Lake and Peninsula)
 American Creek (Lynx Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 American Creek (Mission Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Southeast Fairbanks)
 American Creek (Niukluk River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Nome)
 American Creek (Old Glory Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Northwest Arctic)
 American Creek (Preacher Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 American Creek (Resurrection Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Kenai Peninsula)
 American Creek (Savonoski River), Fluss im Bundesstaat Alaska
 American Creek (Sinuk River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Nome)
 American Creek (Snake River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Nome)
 American Creek (Telsitna River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 American Creek (Johns Creek), Fluss im Bundesstaat Idaho (Idaho County)
 American Creek (Salmon River), Fluss im Bundesstaat Idaho (Custer County)
 American Creek (California Creek), Fluss im Bundesstaat Montana (Deer Lodge County)
 American Creek (Cieneguilla Creek), Fluss im Bundesstaat New Mexico (Colfax County)
 American Creek (Rio Tusas), Fluss im Bundesstaat New Mexico (Rio Arriba County)
 American Creek (Rios de las Palomas), Fluss im Bundesstaat New Mexico (Sandoval County)
 American Creek (Missouri River), Fluss im Bundesstaat South Dakota (Brule County)
 Little American Creek, Fluss im Bundesstaat Montana
 Young American Creek, Fluss im Bundesstaat Nevada